Dyker ist der Familienname folgender Personen:

 David Alexander Dyker (1944–2018), englischer Wirtschaftswissenschaftler
 Gerald Dyker (* 1960), deutscher Chemiker